SWR — Südwestrundfunk, вещательная организация.
 SWR — standing wave ratio, коэффициент стоячей волны.